Фолькемон:

 Фолькемон — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Фолькемон — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.